Haspel steht für

drehende Geräte:
 Haspel, ein Gerät zum Aufwickeln von Materialien
 Haspel (Bergbau), Winde für Zug- und Förderseile
 Haspel (Heraldik), die Haspel als Wappenfigur
 Schlauchhaspel, Haspel für Schläuche
 den Drehrechen an Mähdreschern
 ein einfaches Drehkreuz (historische Bezeichnung), siehe Vereinzelungsanlage#Drehkreuze
 ist in der Binnenschifffahrt die Bezeichnung für ein Schiffssteuerrad, siehe Ruder#Ruderanlagen
Gefäße:
 ein Arbeitsgefäß beim Gerben von Leder
 ein Arbeitsgefäß beim Gerben von Pelzen, siehe Pelzzurichtung#Die Weiche
 ein Arbeitsgefäß oder Geräteteil in Textilfärbereien, siehe Färben#Färbemaschinen/Färbeapparate/Färbeanlagen

Sonstiges:
 Haspel, hessisch für Eisbein
 Haspe oder Haspel, historische Bezeichnung für ein hakenförmiges Türband

Haspel in der Geographie:
 Haspel (Wuppertal), ein Ortsteil von Wuppertal
 Haspel (Berg), Bergrücken bei Waldshut-Tiengen (668 m)
 Haspel (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg

Haspel ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Haspel (1943–2016), österreichischer Regisseur und Theaterleiter 
 Felix Haspel (* 1951), österreichischer Bildhauer, Maler, Grafiker, Lichtkünstler und Textilkünstler
 Gina Haspel (* 1956), US-amerikanische Geheimdienst-Mitarbeiterin
 Jörg Haspel (* 1953), deutscher Denkmalpfleger und Landeskonservator von Berlin
 Judith Haspel (1918–2004), österreichisch-israelische Schwimmerin, siehe Judith Deutsch
 Raoul Haspel (* 1979), österreichischer Designer und Medienkünstler
 Wilhelm Haspel (1898–1952), Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG (1942–1952)
 

Siehe auch:
 Haspels